A Taça Europeia de Clubes de Futebol de Praia de 2018 (do inglês 2018 Euro Winners Cup) é a sexta edição da Taça Europeia de Futebol de Praia, um torneio continental anual de futebol de praia com os principais clubes europeus, organizado pela Beach Soccer Worldwide (BSWW), realizado na vila de Nazaré (província Estremadura, Portugal) no período de 25 de maio a 3 de junho de 2018. Este é uma versão praiana do campeonato UEFA Champions League. o torneio foi consistindo de uma eliminatória preliminar e da competição.

Campeonato

Qualificação 
De acordo com os regulamentos da BSWW, a qualificação para o 2018 EWC é obtida da seguinte forma:
 Os campeões dominantes classificam-se automaticamente na ronda principal SC Braga de Portugal.
 Os vencedores de todas as ligas / campeonatos nacionais de futebol de praia da Europa têm direito à qualificação automática para a ronda principal. (Note-se que nenhum campeão da liga de Portugal qualificada como este foi Braga que já havia se qualificado como atual campeão da EWC.
 O clube anfitrião qualifica-se automaticamente para a Ronda Principal (ACD Sótão), juntamente com os vencedores e vice-campeões da liga nacional do seu país. (Como clube português, os vencedores da liga do seu país eram Braga, que já se tinha qualificado. Por isso, este lugar foi recompensado pela equipa que terminou em terceiro lugar no FPF Campeonato Nacional.

Equipes 
Um recorde de 58 equipes participaram do campeonato, representando vinte e seis nações diferentes. onde vinte e seis qualificaram-se diretamente para a ronda principal, enquanto trinta e dois competem na Taça da Nazaré (ronda preliminar qualificatória da Taça Europeia).

Participantes 
Em fevereiro de 2018, o Beach Soccer Worldwide considerou que as quatro melhores ligas da Europa eram (sem ordem particular) as ligas portuguesas, russas, italianas e espanholas.

Eliminatória para o grupo: H e I

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Grupo G

Grupo H

Fase de grupos

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Grupo G

Grupo H

Grupo I

Fase Final
Dos Grupos A a G da Ronda Principal, todos os sete vencedores de grupos e sete segundos classificados (originalmente, apenas cinco dos sete segundos classificados) avançam para a fase eliminatória (total de 14 clubes).

Originalmente, dos Grupos H e I (grupos de eliminatórias da Taça da Nazaré), os vencedores e vice-campeões de ambos os grupos deveriam avançar para a fase eliminatória (um total de quatro clubes). No entanto, o formato foi posteriormente revisado; apenas os vencedores de cada grupo (dois clubes) agora avançam para jogar na fase eliminatória. Estes dois clubes continuam separados dos outros 14 nas oitavas-de-final.

Na fase eliminatória, os clubes competem em partidas de eliminação única. Também são jogados para determinar a classificação final envolvendo os clubes eliminados de cada rodada da fase eliminatória.

Sorteio da oitava de final 
O sorteio dos participantes da oitava de final foi realizado em 30 de maio após a conclusão dos jogos do dia. Os dois classificados dos grupos da Taça da Nazaré foram automaticamente atraídos um contra o outro e colocados na parte inferior da chave. Os outros 14 clubes foram colocados em dois potes de sete. Os vencedores do grupo foram colocados no Pote 1 e os vice-campeões foram colocados no Pote 2

Para cada empate nos oitavos-de-final, um vencedor do grupo do Pote 1 foi sorteado para jogar contra o segundo colocado do Pote 2. No entanto, os clubes do mesmo grupo não puderam ser empatados um contra o outro. Como cada empate foi desenhado, eles foram alocados cronologicamente de cima para baixo no suporte abaixo. O sorteio foi realizado pelo prefeito da Nazaré, Walter Chicharro e Anastasia Osinovskaya do WFC Zvezda.

Prêmios 

Taça Europeia de Clubes de Futebol de Praia